Gobivenator est un genre éteint de dinosaures théropodes troodontidés, découvert dans la formation de Djadokhta affleurant dans le centre du désert de Gobi en Mongolie, une formation géologique du Crétacé supérieur, datée du Santonien terminal à Campanien supérieur, soit il y a environ entre  (millions d'années).
 
Il contient une seule espèce, Gobivenator mongoliensis, connue par un unique individu, spécimen le plus complet connu d'un troodontidé du Crétacé supérieur au moment de la description de l'espèce en 2014.

Classification 
L'analyse phylogénétique menée en 2014 par Tsuihiji et ses collègues considère Gobinevator comme un troondontidé, proche des genres « Troodon », Saurornithoides et Zanabazar.

Une analyse phylogénétique de la famille des Troodontidae conduite en 2012 par A. H. Turner  précise sa position et le place en groupe frère du genre ouzbèke Urbacodon, en formant un petit clade des deux genres les plus basaux parmi les troodontinés.

Cette analyse est confirmée par celle conduite par Aaron van der Reest et Phil Currie en 2017, comme le montre leur cladogramme suivant :

 probablement Stenonychosaurus.

Notes et références

Articles connexes 
 Liste de dinosaures

Références taxinomiques 
 .

Genre de cœlurosauriens non aviens (nom scientifique)
Troodontidae
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Asie
Taxon fossile décrit en 2014